Тит Сициний Сабин () — римский политик и военачальник, консул 487 до н. э.

Дионисий Галикарнасский и Кассиодор называют его Сикцием (Siccius). Когномен устанавливается предположительно, так как неизвестно, кого из консулов 487 до н. э. звали Сабином, а кого — Туском.

В жестоком сражении у Велитр разгромил вольсков, предводитель которых Тулл Аттий погиб в бою. После возвращения в Рим справил триумф.

В 480 до н. э. был легатом у консула Гнея Манлия, и отличился в битве при Вейях, отбив у этрусков захваченный ими лагерь Манлия. Был за это награждён.

В кампанию 479 до н. э., будучи легатом у консула Тита Вергиния, спас от поражения рассеявшееся для грабежа римское войско, которое внезапно атаковали вейенты. Со своими отрядами он сдержал наступление противника, дав консулу время собрать людей.

Примечания

Литература 
 Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. I (509 BC — 100 BC). — N. Y., 1951

Военачальники Древнего Рима
Военачальники V века до н. э.
Сицинии